El término El desquite puede referirse, en esta enciclopedia:

 a El desquite, película argentina de 1983 de acción dramática dirigida por Juan Carlos Desanzo, basada en el libro de Rubén Tizziani;
 a El desquite, película chilena de 1999 dramática dirigida por Andrés Wood, basada en la obra teatral de Roberto Parra Sandoval;

 a Gettin' Square, película australiana del 2003, distribuida en España como El desquite.